Рыбинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Рыбинский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Рыбинский сельсовет — в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Рыбинский сельсовет — в Рыбинском районе Красноярского края.